Georges Dumoulin peut désigner :
 Georges Dumoulin (1877-1963), syndicaliste français ;
 Georges Dumoulin (1882-1959), peintre et artiste verrier français ;
 Georges Dumoulin (1934-), cinéaste, réalisateur notamment de Nous n'irons plus au bois.